Соревнования по боксу в весовой категории свыше 91 килограмма среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года прошли с 13 по 24 августа. Приняли участие 16 спортсменов из 16 стран.

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года Роберто Каммарелле выиграл олимпийское золото.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты